Ляше́нко — поширене українське прізвище, утворено від слова лях, ляхи:
 Ляшенко Олена Анатоліївна — українська фігуристка.
 Ляшенко Олена Ігорівна — доктор економічних наук, професор, донька Ігоря Миколайовича Ляшенка.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок